Jack Haig (acteur) (1913-1989), Brits acteur
 Jack Haig (wielrenner) (1993), Australisch wielrenner